Аянян () - армянская фамилия.

 Аянян, Эдуард Меликович (публицист) (род. 1971) - автор, публицист, тренер по авторскому слову
 Аянян, Эдуард Меликович (Герой Советского Союза) (1919 - 1994) - советский офицер, участник Великой Отечественной войны